Оза́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Пон-де-Во. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01284.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к юго-востоку от Парижа, в 75 км севернее Лиона, в 32 км к северо-западу от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 618 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 389 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 312 были экономически активными, 77 — неактивными (показатель активности — 80,2 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 312 активных жителей работали 293 человека (156 мужчин и 137 женщин), безработных было 19 (7 мужчин и 12 женщин). Среди 77 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн